Аделаїда — жіноче ім'я, французький варіант давньогерманського імені Адельгейда.

Топоніми 
 Аделаїда — столиця і промисловий центр Південної Австралії, порт у бухті Сент-Вінсент Великої Австралійської затоки.
 Аделаїда — річка в Північній території Австралії.
 Аделаїда — міжнародний аеропорт міста Аделаїда.
 Аделаїда — острів біля західного узбережжя Антарктичного півострова (Антарктида).
 Острів Аделаїди — острів у складі архіпелагу Земля Франца-Йосифа (Росія).

Персоналії 
 Аделаїда Бургундська (свята) — дружина Оттона І.
 Аделаїда Бургундська (герцогиня Брабантська)
 Аделаїда Паризька (850 / 853–901) — друга дружина короля Людовика II.
 Аделаїда Савойська (1100–1154) — друга дружина французького короля Людовика VI.
 Марія-Аделаїда (1894–1924) — велика герцогиня Люксембургу.
 Жекуліна Аделаїда Володимирівна (1866–1950) — київський педагог, громадський діяч.
 Іванова-Артюхова Аделаїда Володимирівна (1903–1936) — мистецтвознавець, музейний працівник, із числа репресованих художників «Розстріляного відродження».
 Адельгейда цу Шаумбург-Ліппе (1875–1971) — принцеса цу Шаумбург-Ліппе, донька принца Вільгельма цу Шаумбург-Ліппе.

Інше 
 Аделаїда — гоночна траса, прокладена по вулицях ділового центру міста Аделаїда, (Австралія).
 Аделаїда Юнайтед — австралійський футбольний клуб з міста Аделаїда.
 525 Аделаїда — астероїд головного поясу, відкритий у 1908 році.
 276 Адельгейда — астероїд головного поясу, відкритий у 1888 році.

Багатозначні терміни